Die etruskische Namensgebung unterscheidet zwischen Männer- und Frauennamen sowie zwischen Freien, Freigelassenen und Sklaven. Die meisten Namen der Etrusker sind überliefert aus Urnen- und Sarkophag-Inschriften der Verstorbenen und Weihinschriften der Spender. Auf den Grabinschriften wurden häufig der Vater und/oder die Mutter des/der Verstorbenen genannt. Das Namenssystem und die Namen selbst wandelten sich im Lauf der verschiedenen Epochen. Aufgrund der umfangreichen Überlieferung ist die Namenforschung derjenige Zweig in der etruskischen Sprachwissenschaft, der heute am weitesten entwickelt ist.

Entwicklung des Namenssystems 

In der archaischen Zeit wurde eine Person offenbar mit nur einem einzigen persönlichen Namen genannt, so wie es auch in der römischen Mythologie anklingt:

 Römisch: Proca, Numitor, Amulius, Romulus und Remus
 Etruskisch: Karkana, Lemauśna, Macstrna, Maiflna, Ranazu, Sarsina

Im 8. und 7. Jahrhundert v. Chr. entwickelte sich bei allen Italikern ein Namensmodus, bei dem der erste Name (lat. pronomen) um einen Namen der Herkunft (lat. nomen gentile) ergänzt wurde, der dem römischen Gentilnamen entspricht. Wahrscheinlich machte die Entstehung von größeren Siedlungen und Städten eine Unterscheidung und Zuordnung durch einen weiteren Namen erforderlich.

 Römisch: Quintus Pompeius, Marcus Antonius
 Etruskisch: Larth Afuna, Aule Vipinas

Wie bei den Römern wurde in offiziellen Inschriften der Vorname häufig abgekürzt wiedergegeben, so z. B. L für Larth und Au für Aule.

Im Allgemeinen wurde bei den Etruskern der Individualname dem Gentilnamen vorangestellt. Es gibt aber auf Grabinschriften zahlreiche Ausnahmen von dieser Regel.

 Individualname voran: Arnth Churcles, Larth Velimnas, Ramtha Matulnai
 Gentilname voran: Apries Arnth, Camnas Larth, Semni Ramtha

Es sind auch Fälle bekannt, in denen eine Person zwei Vornamen besaß, wie z. B. Arnth Cae Marcna, Aule Seiante Sinu oder Vel Tite Meluta.

Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. wurde zum Vornamen und Gentilnamen ein dritter hinzugefügt, der Beiname (lat. cognomen), der hinten angestellt wurde. Dieses Dreinamenssystem (lat. tria nomina) aus praenomen, nomen gentile und cognomen ist auch von den Römern bekannt. Wem die Urheberschaft des Dreinamenssystems zuzuschreiben ist, konnte bis jetzt nicht geklärt werden.

 Römisch: Gaius Iulius Caesar, Lucius Iunius Brutus, Marcus Tullius Cicero
 Etruskisch: Laris Pule Creice, Marce Tetnies Veru, Vel Tutna Tumu

Wie bei den Römern hatten Sklaven nur einen Namen und Freigelassene erhielten den Gentilnamen des früheren Herren. Wurde ein Freigelassener auf einer Grabinschriften mit Larth Scarpe Lautni bezeichnet, so bedeutete dies, dass er als Sklave Larth hieß und er ein Freigelassener (Lautni) der Familie Scarpe war. Eine ähnliche Inschrift findet sich auch für eine Freigelassene. Larthi Lautnitha Preśnts bedeutet, dass Larthi eine Freigelassene (Lautnitha) der Familie Preśnts war.

Frauen besaßen ebenfalls ein praenomen und ein nomen gentile, die meist eine weibliche Endung mit -i oder -a erhielten:

 männliche Vornamen: Arnth, Larth, Sethre, Thefri, Vepu
 weibliche Vornamen: Arnthia, Larthi, Sethra, Thefrina, Vepia

 männliche Gentilnamen: Carpnate, Cafate, Ceicna, Ecnatna, Matulna, Sepu
 weibliche Gentilnamen: Carpnati, Cafatia, Ceicnai, Ecnatnei, Matulnai, Sepia

Frauennamen konnten auch einen Beinamen aufweisen, wie die Inschrift Ath Purni Ventesa auf einem Sarkophag zeigt. Die Abkürzung Ath steht für Aranthia, Arunthia, Arnthia oder Arnthi und Purni war der Gentilname der Verstorbenen.

Fälle von zwei weiblichen Vornamen und zwei weibliche Gentilnamen sind ebenfalls belegt:

 zwei Vornamen: Thana Aulia Creicesa
 zwei Gentilnamen: Velia Seianti Hanunia

Bei Seianti Hanunia Tlesnasa ist sogar ein dreifacher Gentilname überliefert. Die Frau stammte aus den bekannten Familien Seianti und Hanunia und trug dazu den Namen Tlesnasa ihres Mannes. Entstammte die Ehefrau einer hochgestellten Familie, so konnte sie offenbar neben dem Familiennamen ihres Ehemannes den eigenen Familiennamen weiterführen.

Bei Kindern finden sich in Grabinschriften Verniedlichungsformen (Diminutiv) mit der Endung -za.

Vornamen: Arnth, Ravntu
Verniedlichung: Arnza, Ravntza

Es scheint auch Spitznamen gegeben zu haben:

Vornamen: Arnth, Aule
Spitznamen: Arnziu, Aulu

Ab dem 5. Jahrhundert wurde in der etruskischen Schrift und Sprache auf die Wiedergabe von Binnenvokalen verzichtet. Damit verbunden war eine Verschiebung des Wortakzents auf die erste Silbe.

 Vornamen: Avile, Larece, Ramatha, Thefarie
 später: Avle, Larce, Ramtha, Thefri

 Gentilnamen: Laucina, Pumpuna, Pupliena, Spuriena
 später: Lucina, Pumpna, Puplina, Spurina

Mit der Betonung der ersten Silbe wurde der Vokal a oftmals zu einem u abgedunkelt.

 Vornamen: Aranth, Aranthia, Mamarce, Ramatha
 später: Arunth, Arunthia, Mamurce, Ramutha

 Gentilnamen: Meluta, Velianas
 später: Melutu, Veliunas

In späterer Zeit verwendete man den Buchstaben k nicht mehr. Der Diphthong ai wurde häufig durch ei ersetzt. Der Gentilname Kaikna wandelte sich beispielsweise zu Ceicna.

Insofern sind Schreibungen mit mehr Binnenvokalen, mit a statt u bzw. mit dem Buchstaben k als die älteren anzusehen.

Manche Namen besitzen eine lateinische Entsprechung, allerdings ist es selten möglich, den Römern oder Etruskern bei der Entwicklung eines Namens die chronologische Priorität zuzuordnen.

 Etruskische Vornamen: Cae, Cnaive, Cuinte, Laucis, Puplie
 Römische Vornamen: Gaius, Gnaeus, Quintus, Lucius, Publius

 Etruskische Gentilnamen: Cazi, Plaute, Spurie
 Römische Gentilnamen: Cassius, Plautius, Spurius

Cae, Cuinte, Laucis, Puplie und Spurie scheinen aus den entsprechenden römischen Namen entstanden zu sein.

In der Spätzeit verfassten die Etrusker Grabinschriften gelegentlich bilingual in etruskischer und lateinischer Sprache. Daher liegen einige Vor- und Gentilnamen in einer latinisierten Form vor. Bemerkenswert ist, dass die Etrusker für die latinisierten Namen in lateinischer Schrift auch die Buchstaben O, B und D verwendeten, obwohl diese Buchstaben und vermutlich die entsprechenden Laute im Etruskischen nicht vorkamen.

 Etruskisch: Arnth Spitu, Cuinte Śinu, Larth Cafates, Pupli Velimna
 Latinisiert: Arnth Spedo, Quintus Sentius, Lucius Cafatius, Publius Volumnius

Auf einer bilingualen Inschrift findet sich auch ein Freigelassener mit Vornamen und Gentilnamen: Lart Eucle, Freigelassener des Lart Fisi(s).

 Etruskisch: L Eucle Fisis Lavtni
 Latinisiert: L Phisius L L Eucle

Auf Grab- oder Weiheinschriften wurde der Name im Nominativ, im Genitiv oder auch im Dativ angegeben. Ist nur der Genitiv oder Dativ eines Namens bekannt, so kann der Nominativ nicht mit letzter Sicherheit angegeben werden. Bei der Endung -s ist oft unklar, ob sie zur Nominativform gehört oder durch Genitivbildung entstanden ist, wie z. B. bei Laris Pumpu(s) und Laris Pulena(s).

Vornamen 
Bei den Etruskern war es Brauch, einem Sohn, wahrscheinlich dem ältesten, den Vornamen des Vaters zu geben. Zu den männlichen Vornamen gab es häufig entsprechende weibliche, die sich durch die Endung unterschieden haben. Einige Vornamen treten nur bei Männern auf und haben keine Entsprechung bei weiblichen Vornamen. Umgekehrte Fälle von weiblichen Vornamen ohne männliche Entsprechung gibt es ebenfalls. Insgesamt sind etwa 100 männliche und 50 weibliche Vornamen überliefert. Der Name Lethe mit der weiblichen Form Lethia oder Lethi wurde auch allgemein für die Bezeichnung eines Dieners verwendet.

Von den Etruskern latinisierte Namen sind kursiv gesetzt.

Es gab römische Gentilnamen, die ihren Ursprung in etruskischen Vornamen hatten:

 Etruskische Vornamen: Arunth, Caile, Vipe, Licine, Ravuntu
 Römische Gentilnamen: Arruntius, Caelius, Vippius, Licinius, Raventius

Gentilnamen 
Einige Gentilnamen haben sich aus Vornamen entwickelt, denen dazu die Endung -ie oder -na angehängt wurde. Insgesamt sind über 200 männliche und etwa 120 weibliche Gentilnamen überliefert.

Von den Etruskern latinisierte Namen sind kursiv gesetzt.

Es gab zumindest einen römischen Vornamen, der seinen Ursprung in einem etruskischen Gentilnamen hatte:

 Etruskischer Gentilname: Apie
 Römischer Vorname: Appius

Beinamen 
Manche Namen wurden sowohl als Gentilnamen als auch als Beinamen verwendet. Von den Etruskern latinisierte Namen sind kursiv gesetzt.

Es gab römische Gentilnamen, die ihren Ursprung in etruskischen Beinamen hatten:

 Etruskische Beinamen: Acrate, Campane, Latini, Senate
 Römische Gentilnamen: Acerratius, Campanius, Latinius, Senatius

Diese Beinamen gaben vermutlich eine Herkunft an. Acrate könnte gebürtig aus Acra (Acerra) bedeuten. Campane und Latini weisen wahrscheinlich auf die Herkunft aus Kampanien bzw. Latium hin und fanden auch als Gentilnamen Verwendung. Senate verweist wohl auf den Herkunftsort Sena (Siena).

Etruskisierte Namen 
Namen von Personen fremder Herkunft, z. B. aus Magna Graecia oder dem griechischen Mutterland, wurden der etruskischen Sprache angepasst. Häufig handelt es sich hierbei um ausländische Sklaven, die als Kriegsgefangene nach Etrurien gelangten. Bisher konnten noch keine Namen karthagischer Herkunft identifiziert werden, obwohl zwischen Etrurien und Karthago enge wirtschaftliche und politische Beziehungen bestanden.

In einem epigraphisch belegten Fall war Tiphile zunächst der Vorname eines fremdländischen Freigelassenen und wurde von dessen Nachfahren als Gentilname verwendet.

Namen ohne Zuordnung 
Zahlreiche Grabinschriften konnten zwar entziffert und als Namen identifiziert werden, allerdings ist unklar, ob es sich um einen männlichen oder weiblichen Vornamen oder Familiennamen handelt:

 Achrati, Arntsus
 Calia (Galia), Capne, Cerca, Claruchies
 Eris
 Hamthina, Harenies
 Lamtun, Lemni
 Phlaviena (Flavius)
 Sanchuna, Sapu (Sabo)
 Tanam, Thanusa
 Venthikau

In Klammern jeweils die latinisierte Form des Namens.

Namensinschriften 
Die Etrusker verfassten ihre Inschriften meist mit spiegelverkehrten Buchstaben linksläufig, z. B. von rechts nach links. In den frühen Inschriften aus dem 7. und 6. Jahrhundert v. Chr. wurden die einzelnen Wörter nicht voneinander abgegrenzt. Es folgte also ein Buchstabe auf den anderen, wie unten bei den Namen Mamarce Svelthienas und Thanchvil Tarnai. Erst später gliederte man die Inschriften in einzelne Wörter. Dabei wurden häufig Punkte, Doppelpunkte oder auch drei Punkte übereinander zur Abgrenzung der Wörter im Text verwendet.

 Arnth Savpunias

 Arnth Seate

 Atnas Vel

 Aule Seiante Sinu

 Au. Tite Marcna

 Avile Apiana

 Felsnas La.

 Karkana

 Laris Pumpus

 Larth Velchas

 Larthi Apvcuia

 Mamarce Svelthienas

 Metli Arnthi

 Murila Hercnas

 Seianti Hanunia Tlesnasa

 Thanchvil Tarnai

 Thefarie Velianas

 Thestia Velthurna

 Vel Aties

 Vel Tite Meluta

 Velthur Tulumnes Pesnu

Siehe auch 
 Etruskische Sprache
 Etruskische Schrift
 Etruskische Zahlschrift
 Etruskische Zahlwörter
 Liste etruskischer Wörter

Literatur 
 Giuliano Bonfante, Larissa Bonfante: The Etruscan Language: An Introduction. 2. Auflage. Manchester University Press, Manchester/New York 2002, ISBN 0719055407, S. 67–71, 85–90.
 Friederike Bubenheimer-Erhart: Die Etrusker. Philipp von Zabern, Darmstadt 2014, ISBN 9783805348058, S. 56–61.
 Jacques Heurgon: Die Etrusker. 4. Auflage. Reclam, Stuttgart 1993, ISBN 3150104009, S. 61–138.
 Massimo Pittau: La Lingua Etrusca: Grammatica e Lessico. Insula Edizioni, Nuoro 1997, ISBN 9788886111072, S. 44–49.
 Massimo Pittau: Dizionario della lingua etrusca. Ipazia Books, Sassari 2018, ISBN 9781980816324, S. 35–351.

Weblinks 
 Rick Mc Callister, Silvia Mc Callister-Castillo: Etruscan Glossary (englisch)

Einzelnachweise 

Etrusker
Personenname nach Kulturkreis